Fon kan syfta på:

 Fon (fonetik) – inom fonetiken ett distinkt ljud som frambringas av talapparaten
 Fon (enhet) – en måttenhet inom fonetiken som mäter subjektiv ljudstyrka
 Fon (folk) – ett folk som lever i södra Benin i Västafrika
 Fon (språk) – en del av gbespråken inom Niger-Kongospråken
 FON – ett brittiskt företag som tillhandahåller radionätsuppkoppling till Internet